Il viaggio in pallone dell'ingegnere Andrée (Ingenjör Andrées luftfärd) – romanzo di Per Olof Sundman del 1967
Il volo dell'aquila (Ingenjör Andrées luftfärd) – film del 1982 diretto da Jan Troell